Verdrag van Washington (1871), Verdrag tussen de VS en het VK met betrekking tot onderlinge onenigheden 
 Verdrag van Washington (1884), Internationale Meridiaanconferentie te Washington
 Verdrag van Washington (1922), Vlootverdrag als onderdeel van de Conferentie van Washington (Washington Naval Conference)
 Verdrag van Washington (1973), Verdrag met betrekking tot het internationale testament 
 Verdrag van Washington (1975), Verdrag met betrekking tot handel in beschermde diersoorten (Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES))
 Verdrag van Washington (1994), vredesverdrag in Bosnië en Herzegovina.